Ефремов, Игорь:
 Ефремов, Игорь Викторович (род. 1969) — российский игрок в мини-футбол, президент ФНЛ (2010—2020).
 Ефремов, Игорь Геннадьевич (род. 1974) — советский, украинский и российский футболист.
 Ефремов, Игорь Леонидович (1939—2010) — советский и российский композитор.